Креативная хирургия и онкология () — рецензируемый научно-практический журнал открытого доступа. Издаётся с 2009 года.

Журнал основан профессором Ш.Х. Ганцевым, который являлся также главным редактором журнала. С 2017 года по настоящее время главный редактор журнала — ректор Башкирского государственного медицинского университета Павлов Валентин Николаевич. 

В журнале публикуются передовые статьи о новых направлениях научных исследований в области хирургии и онкологии, а также новых методах лечения и диагностики.

Журнал ориентирован на практических врачей хирургических специальностей, научных работников и студентов, преподавателей медицинских учебных заведений, организаторов здравоохранения, а также тех, кто проявляет интерес к достижениям современной медицины.

Цели и задачи журнала 
Основные цели журнала «Креативная хирургия и онкология»: освещение новейших достижений в различных разделах современной хирургии и онкологии, создание новых исследовательских направлений, трансляция научных результатов в практическую медицину.

Главными задачами журнала являются постоянное повышение качественного уровня журнала, увеличение импакт-фактора, следование требованиям международных стандартов и критериев отбора глобальных индексов цитирования и реферативных баз данных таких как Scopus, Web of Science и PubMed.

Редакционная коллегия

Главный редактор 
Павлов Валентин Николаевич — академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, ректор Башкирского государственного медицинского университета, член президиума Российского общества урологов, председатель Башкортостанского отделения Российского общества урологов, член Европейской ассоциации урологов, Уфа

Заместители главного редактора 
 Ганцев Шамиль Ханафиевич — академик АН РБ, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, Уфа 
 Плечев Владимир Вячеславович — академик АН РБ, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, Уфа

Ответственный секретарь 
 Липатов Олег Николаевич — доктор медицинских наук, профессор, заведующий курсами онкологии и патологической анатомии Института дополнительного профессионального образования Башкирского государственного медицинского университета, Уфа

Члены редколлегии 
 Бакиров Анвар Акрамович — доктор медицинских наук, профессор, Уфа 
Вишневский Владимир Александрович — доктор медицинских наук, профессор, Москва 
Вольф Ф. Виланд () —  Doctor med., профессор, Регенсбург 
Ишметов Владимир Шамильевич — доктор медицинских наук, Уфа 
Казуо Умезава ()— профессор, Нагакуте 
Кжышковска Юлия Георгиевна — доктор биологических наук, профессор, Томск , Гейдельберг 
Коган Михаил Иосифович — доктор медицинских наук, профессор, Ростов-на-Дону 
 Кубышкин Валерий Алексеевич — академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, Москва 
 Липатов Игорь Станиславович — доктор медицинских наук, профессор, Самара 
Лоран Олег Борисович — академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, Москва 
 Лукас М. Вессель () — профессор, Doctor med., Гейдельберг 
 Моисеенко Федор Владимирович — доктор медицинских наук, Санкт-Петербург 
 Рахматуллина Ирина Робинзоновна — доктор медицинских наук, профессор, Уфа 
Самородов Александр Владимирович — доктор медицинских наук, Уфа 
 Семиглазов Владимир Федорович — член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор, Санкт-Петербург 
Сергей Леонтьев — профессор, Doctor med., Лейпциг 
Стефан Пост  () — профессор, Doctor med., Гейдельберг  
Тимербулатов Махмуд Вилевич — член-корреспондент АН РБ, доктор медицинских наук, профессор, Уфа  
 Фокин Алексей Анатольевич — доктор медицинских наук, профессор, Челябинск 
 Ханс Ю. Шлитт () —  профессор, Doctor med., Регенсбург 
 Чойнзонов Евгений Лхамацыренович — академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, Томск 
Чжао Шигуан () — профессор, MD-PhD, Харбин

Политика свободного доступа 
Журнал предоставляет непосредственный открытый доступ к своему контенту, исходя из следующего принципа: свободный открытый доступ к результатам исследований способствует увеличению глобального обмена знаниями.

Индексирование 
Журнал включен в перечень изданий, индексируемых в ВАК, РИНЦ, индексируется международными и российскими базами данных и поисковыми системами, такими как КиберЛенинка, Cоционет, ROAD, Open Archives Initiative, Research Bible, Academic Keys, World Cat, Ulrich’s Periodicals Directory, РГБ, ВИНИТИ РАН, Google Scholar, EastView, DOAJ, WorldCat, CNKI.

Ссылки 
 Научная электронная библиотека e-LIBRARY
 Киберленинка
 Cоционет
 ROAD
 Open Archives Initiative
 Research Bible
 World Cat
 Google Scholar
 Dimensions
 EastView
 Каталог «Наука в Рунете»
 Сайт Башкирского государственного медицинского университета

Примечания 

Научные журналы России
Медицинские журналы